

Geografia 
 Oak – villaggio del Nebraska (Stati Uniti d'America)
 Isola di Oak – isola canadese

Sigle 
  « Объединенная авиастроительная корпорация » (ОАО « ОАК ») ( « United Aircraft Corporation » (OJSC UAC)) – raggruppamento delle aziende aeronautiche/aerospaziali russe: Sukhoi, Irkut-Yakovlev-Beriev, Ilyushin-VASO, Tupolev e Mikoyan (UAC website).

Codici 
 OAK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Oakland Metropolitan International, Oakland, Stati Uniti

Informatica 
 Oak – nome iniziale del linguaggio di programmazione Java

Altro 
 Gary Oak – personaggio immaginario della serie di videogiochi Pokémon
 Professor Oak – personaggio immaginario della serie di videogiochi Pokémon